Kende Géza (1879 k. -1933) újságíró, író
Kende Géza (1889-1952) festő